

Finzione 
 Dark lady – personaggio tipo

Musica 
 Dark Lady – album di Cher del 1974
 Dark Lady – singolo di Cher del 1974, tratto dall'album omonimo
 Dark Lady – brano musicale degli Scorpions, contenuto nell'album In Trance del 1975